Le Cheval de Trois est un recueil poétique de 80 pages, en trois parties, publié en 1946 aux Éditions France-Empire dans la collection « Le Portulan », dont la spécificité était de « découvrir l'œuvre d'écrivains au commencement de leur carrière ». Ce recueil n'est plus mentionné au catalogue de la maison d'éditions, toujours active. Il comprend :

 13 poèmes de Jacques Prévert : Couplet et son Refrain, L'expédition, Le combat avec l'ange, Place du Carrousel, L'amiral, La dernière petite feuille, Ville d'eau, Chanson des sardinières, Salut à l'oiseau, Le temps perdu, Les clefs de la ville, Le strict superflu, Chanson pour chanter à tue-tête et à cloche-pied.
 13 poèmes d'André Verdet (1913-2004) : Paysage, Petite chanson, Brise, Le matin, Automne bel automne malade et adoré, La pompe magique, Nature-morte, Les trois étoiles, Les amants, Aurore, La perle, Les deux noms, La fin de l'automne.
 13 poèmes d'André Virel (1920-2000) : J'avais appris, Couteaux, Appel, Profil, Et puis.., Aube, Horizons, Les mains, Le duel, Chanson, Les témoins, Adieu, Voyages.

Recueil de poèmes en français
Œuvre poétique de Jacques Prévert